Google TV — это программно-аппаратная платформа для приставки и HDTV на основе ОС Android и разработанная Google, Intel, Sony и Logitech. Проект был официально представлен Google и её партнёрами 20 мая 2010 года.

Особенности 
Сегодня большинство телевизоров с веб-доступом предлагает только базовые приложения к онлайн-контенту (например, Panasonic имеет Viera Cast). Как правило, присутствует лишь ограниченное использование Интернета, например, воспроизведение видео с YouTube или просмотр фотографий с Picasa. Поскольку Google TV будет использовать Google Chrome вместе с Adobe Flash, пользователи будут иметь возможность не только поиска через Интернет, но и просмотр интернет-видеоконтента аналогично тому, что в настоящее время используется на ПК и некоторых мобильных устройствах.

Телевизор с системой Google TV также будет включать открытый исходный код, который позволит разработчикам создавать свои виджеты для системы. При запуске службы компания Google заявила, что Google TV будет обновлён для работы c операционной системой Android для содействия развитию виджетов.

Предполагается, что в Google TV будет меньше пользовательских ограничений, чем у существующих систем. Телевизор платформы Google, как ожидается, позволит пользователям получать доступ к любым веб-сайтам со своих телевизоров и обладать поддержкой услуг, таких как YouTube, Twitter, Netflix, и Hulu.

Развитие 
СМИ сообщали в марте 2010 года, что телевизионный проект Google будет основан на операционной системе Android, хотя компании-партнёры сначала не подтвердили своего участия, что сделали позже.

Телеприставка, основанная на ОС Андроид, которая показывала видео по запросу и комплектовалась ThinkFree Office, пультом дистанционного управления, клавиатурой и поддерживала 1080p-видео, была показана на Western MediaBridge на выставке CES 2010.

Проект был официально анонсирован в 2010 году на Google I/O конференции 20 мая. Google заявил, что новая платформа будет поддерживать телевидение высокой четкости HDTV, Blu-Ray плееры Sony, а сама телеприставка будет разработана Logitech. Компания указала, что новые системы, разработанные Sony и Logitech, будут работать на Intel Atom CE4100 . Она также заявила о «полной идентификации» зрительского опыта, доступной через Интернет, хотя платформа будет работать через любого провайдера.

В мае 2010 года Sony объявила, что будет выпускать Google-активные телевизоры с поддержкой Интернет-телевидения осенью 2010 года, в том числе автономные модели телевизоров и сет-топ-боксы со встроенным Blu-Ray проигрывателем.

Google также подтвердил, что намерен запустить Google TV осенью 2010 года.

Примечания

См. также 
 Apple TV
 Networked Media Tank
 Android
 Интернет телевидение
 WebTV

Ссылки 
 Google TV на сайте о Smart TV
 Видеообзор Google TV с Android 3.1

Операционные системы для интеллектуальной бытовой техники
Google
Android